Grassy Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Grassy Island (Connecticut)
 Grassy Island (Florida)
 Grassy Island (Camden County, Georgia)
 Grassy Island (Charlton County, Georgia)
 Grassy Island (Louisiana)
 Grassy Island (Barnstable County, Massachusetts)
 Grassy Island (Bristol County, Massachusetts)
 Grassy Island (Michigan)
 Grassy Island (Minnesota)
 Grassy Island (New York)
 Grassy Island (North Carolina)
 Grassy Island (Lucas County, Ohio)
 Grassy Island (Wood County, Ohio)
 Grassy Island (Oregon)
 Grassy Island (Tennessee)
 Grassy Island (Washington)
 Grassy Island (Wisconsin)
 Grassy Island (Wyoming)

Siehe auch:
 Little Grassy Island